Groninger Dagblad (1911-1948)
 Groninger Dagblad (1992-2001)